Ухил (похила поверхня)
 Ухил (політика) — відхід від основної лінії партії
 Ухил (фахова спеціалізація) — певний напрям діяльності, інтересів